Etzersdorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Etzersdorf (Gemeinde Sankt Ruprecht), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Etzersdorf (Gemeinde Kapelln), Katastralgemeinde und Ortschaft von Kapelln, Bezirk St. Pölten (Land), Niederösterreich
 Etzersdorf-Rollsdorf, ehemalige Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark, heute bei Sankt Ruprecht an der Raab